Budeč, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Budeč, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina